Gminy departamentu Gwadelupa.

Utworzone 22 lutego 2007

Geografia Gwadelupy